Osoby o tym nazwisku:
 Elżbieta Nadel – polska artystka grafik
 Michał Nadel – polski działacz społeczności żydowskiej, adwokat, oficer